Аїсса Манді (1991) — французький і алжирський футболіст, захисник.
 Александр Манді (* 1994) — французький футболіст, нападник.
 Бенжамен Манді (* 1994) — французький футболіст, захисник.
 Бернар Манді (* 1981) — французький футболіст, захисник.
 Дюла Манді (1899 — 1969) — угорський футболіст, захисник.
 Едуар Манді (* 1992) — сенегальський футболіст, воротар.
 Жан-Поль Манді (1973) — французький професійний боксер другої середньої ваги, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Іван Манді (1918 — 1995) — угорський письменник, журналіст.
 Крістоф Манді (1971) — французький професіональний боксер важкої ваги сенегальського походження, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Нампалі Манді (* 1992) — французький футболіст, півзахисник.
 Паскаль Манді (* 1979) — сенегальський футболіст, захисник. 
 Роже Манді (* 1960) — сенегальський футболіст, захисник.
 Ферлан Манді (* 1995) — французький футболіст, захисник.

 Ідокс-Манді (Idaux-Mendy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.

Угорські прізвища